Чемпионат мира по трековым велогонкам 1974 года, проходил с 14 по 20 августа 1974 года в Монреале, Канада. Всего на чемпионате разыграли 11 комплектов наград — 9 у мужчин и 2 у женщин.

Медалисты

Мужчины 
Профессионалы

Любители

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1974
Международные спортивные соревнования в Монреале
1974 год в велоспорте
Август 1974 года
Велоспорт в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде